Château d’Apremont, à Apremont dans le département de l'Ain.
 Château d’Apremont, à Apremont-sur-Allier dans le département du Cher.
 Château d’Apremont, à Arthel dans le département de la Nièvre.
 Château d’Apremont, à Apremont dans le département de la Savoie.
 Château d’Apremont, à Apremont  dans le département de Vendée.

Apremont